

Мічурінський сільський округ — адміністративна одиниця, Абайський район, Карагандинська область
 Мічурінський сільський округ — адміністративна одиниця, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Мічурінський сільський округ — адміністративна одиниця, Костанайський район, Костанайська область
 Мічурінський сільський округ — адміністративна одиниця, Тімірязєвський район, Північно-Казахстанська область
 Мічурінський сільський округ — адміністративна одиниця, Тюлькубаський район, Туркестанська область